Sextus az ókorban több író, orvos, politikus stb. neve.

Sextus, görög filozófus
Sextus Empiricus, görög empirikus filozófus
Sextus Paconianus, római költő
Sextus Pomponius, római jogász
Sextus Rufus, római történetíró
Sextus Placitus Papyrensis, orvos
Sextus Pompeius, római hadvezér
Sextus Julius Frontinus, római író
Sextus Julius Africanus, keresztény görög történetíró
Sextus Aelius Paetus Catus, római politikus, szónok, jogász